Facklam ist der Familienname folgender Personen:

 Mats Facklam (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Peter Facklam (1930–2023), Schweizer Politiker (LDP)
 Wilhelm Facklam (1893–1972), deutscher Landschaftsmaler